FS steht als Abkürzung für:

 Compagnie Franco-Suisse, ehemalige schweizerische Bahngesellschaft
 Fachausschuss Staubtechnik im VDI
 Fachschaft, eine Institution der studentischen Selbstverwaltung und Interessensvertretung an Universitäten und anderen Hochschulen
 Fachschaftsrat
 Fachschule, diverse Schultypen
 Fachsemester
 Fahrschule
 faire suivre, franz., siehe Nachsendeauftrag
 Fallschirm
 Farming-Simulator, Originaltitel einer Videospielreihe
 Feinsilber
 Feldstecher
 Femtosekunde, siehe Sekunde (Einheit)
 Fernmeldesekretär, im Postwesen
 Fernschreiben und Fernschreiber(nummer)
 Fernsehen
 Ferrocarril de Sóller, Bahngesellschaft auf der Spanischen Insel Mallorca
 Ferrovie dello Stato Italiane, italienische Staatsbahnen
 Festschrift
 Fettsäuren
 Feuchtsalz
 Feuerschiff
 File separator, ASCII-Zeichen 28
 File System, deutsch Dateisystem
 Final Scratch
 Financial Service
 Financial Sponsor, eine Form der Private-Equity-Gesellschaften
 Flight Simulator
 Flugschule
 Flugsicherung
 Flussschnellboot
 Formelsammlung
 Formstoff
 Forschungsschiff
 François Serpent, Künstlername des estnischen Lyrikers 
 Frankfurt School of Finance & Management, eine Business School in Frankfurt am Main
 Fraternitas Saturni
 Frauenschule
 Freak Show, deutscher Technikpodcast
 Free Safety, Abwehrposition im American Football
 Free State Province, Kfz-Kennzeichen des südafrikanischen Freistaat (Provinz)
 Freespace, ein Computerspiel
 Freie Software
 Freiwillige Schutzstaffel, Slowakei
 Freiwilliger deutscher Schutzdienst, Sudetenland
 Führerschein, siehe Führerschein und Fahrerlaubnis
 Fullscreen, deutsch Vollbildmodus
 Fundamentalsystem, diverse Bezugssysteme
 Funkstation
 Funkstelle
 Funktionale Sicherheit
 Full Supervision, eine Betriebsart im europäischen Zugbeeinflussungssystem ETCS
 ItAli Airlines, eine ehemalige italienische Fluggesellschaft, Sitz in Pescara nach dem IATA-Cod
 Schweizerische Forststatistik
 Seychellen nach dem ICAO-Code

F&S
 Kürzel für Fichtel & Sachs

F. S.
 F. S. Motors Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

FS als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Landkreis Freising
 Großbritannien: Lincoln
 Niederlande: Mofas und Mopeds
 Norwegen: Hamar in der Provinz Innlandet

Siehe auch:
 FS 1, FS 2

FS